Liga národů UEFA je evropská reprezentační fotbalová soutěž pořádaná organizací UEFA, která se hraje od září 2018 a nahradila systém přátelských utkání.

Historie 
Vznik Ligy národů byl jednomyslně schválen 27. března 2014 na zasedání kongresu UEFA v kazašské Astaně.

Charakteristika 
Národní týmy jsou rozděleny do čtyř lig podle výkonnosti, mezi kterými se bude postupovat a sestupovat. Samotné ligy budou dále rozděleny do čtyř skupin o třech až čtyřech týmech. Liga národů by měla doplňovat kvalifikaci na Mistrovství Evropy ve fotbale, osm nejlepších týmů z Ligy (a zároveň přímo nepostupujících z kvalifikace na ME) by se mělo utkat v baráži o čtyři postupová místa na ME.

Podle schváleného formátu (předtím, než se Kosovo stane členem UEFA), nyní 55 národních týmů UEFA (včetně Kosova) bude rozděleno do čtyř divizí (nazvaných "ligy"): 12 týmů v Lize A, 12 týmů v Lize B, 15 týmů v Lize C a 16 týmů v Lize D. V každé divizi se tvoří čtyři skupiny (tři nebo čtyři týmy v každé skupině) a hrají se navzájem doma a venku.

Ve vrcholné divizi ligy A každý vítěz skupiny pokračuje do finále Ligy národů se dvěma semifinále a jedním finálem, který rozhoduje o tom, který tým se stane mistrem Ligy národů UEFA.

Týmy se mohou mezi divizemi měnit a do vyšší nebo do nižší divize. Každý vítěz skupiny (v každé divizi jsou čtyři skupiny) automaticky postoupí do vyšší divize pro další turnaj. Každý tým, který se umístí na posledním místě ve své skupině, je automaticky zařazen do nižší divize pro další rok.

Každá sezóna Ligy národů UEFA se bude odehrávat od září do listopadu vždy v sudém roce a červnu následujícího lichého roku bude finále Liga národů (ligy A), což znamená, že vítěz UEFA Ligy národů má být korunován každé dva roky.

Výsledky finále Ligy národů

Ligy žebříček 
↑ Postupující

= Žádný pohyb

↓ Sestupující

Ligy 
Aktuální pořadí:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Fotbalové soutěže